Де Вайи́ () — французская фамилия фламандского происхождения. Известные носители:

 Де Вайи, Ноэль-Франсуа (1724—1801) — французский грамматик и лексикограф.
 Де Вайи, Шарль (1730—1798) — французский архитектор, брат Ноэля-Франсуа.
 Де Вайи, Этьен Огюстен (1770—1821) — французский поэт, сын Ноэля-Франсуа.
 Де Вайи, Наталис (1805—1886)  — французский историк, внук Ноэля-Франсуа.